Comunas francesas
Romain (Doubs)
Romain (Jura)
Romain (Meurthe-et-Moselle)

Desambiguações de topônimos